Werbnoje () ist ein russischer Ortsname:
 Werbnoje (Belgorod), Dorf im Rajon Krasnoje, Oblast Belgorod
 Werbnoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Darienen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Werbnoje (Primorje), Dorf im Rajon Dalneretschensk, Region Primorje